Räisänen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1950), scientifique et professeur finlandais
 (née en 1989), joueuse finlandaise de hockey sur glace
 (né en 1994), skieur olympique finlandais
Tapio Räisänen (né en 1949), sauteur à ski finlandais
Timo Räisänen (né en 1979), musicien suédois
 (né en 1976), compositeur finlandais
 (1888-1948), journaliste et homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois